Da Buzz — шведская евродэнс-группа. Её участники — Анника Торнквист, Пер Лиден и Пьер Шмидт (все родом из Карлштадта).

Группа стала успешной в родной Швеции, где она является одной из самых популярных евродэнс-групп, выпустив 7 альбомов и 21 сингл. В 2000 году композиция «Do you want me» стала платиновой в Швеции. А композиция «Let me love you» — золотой. Её примеру последовал и дебютный диск «Da Sound», выпущенный в 2001 году. В 2003 группа принимала участие в Melodifestivalen с песней «Stop Look Listen». Дважды занимали на родине 1 место в чартах: в 2003 с сиглом «Alive» и в 2006 в синглом «Last Goodbye».

Популярность пришла к участникам коллектива и за границей — в Америке и Японии. В 2001 песня «Let me love you» появилась на 4 месте в Billboard’s Hot Dance music chart в США.

В России наибольшего успеха группа достигла в 2003—2006 годах с синглами «Wonder Where You Are», «Dangerous», «Alive» и «Last goodbye».

Последний альбом группы «The Greatest Hits» вышел в ноябре 2007 года с синглами «Take All My Love» и «Baby Listen to Me».

10 июля 2009 года группа заявила: «[…]в настоящее время мы решили сделать перерыв. Мы благодарим всех наших фанатов за прекрасную поддержку все эти годы. Мы вернёмся в будущем, но ещё не знаем когда. Спасибо.»

Da Buzz вернулись в 2010 году выпустив 7 июня новый сингл «U Gotta Dance».

В 2012 году группа начинает работу над новым альбомом и выпускает песни «Got This Feeling», «This is The Night», «Tomorrow», «Touch My Soul» и клип на сингл «Tomorrow». Клип на сингл ''Tomorrow'' в скором времени удаляется с общедоступных видеоресурсов по неизвестным причинам.

В 2014 году группа начинает работу под лэйблом ''Airus Music Group''. Этот год становится для Da Buzz знаковым и знаменует полноценное возвращение группы! Группа экспериментирует со звучанием и выпускает два успешных сингла ''The Moment I Found You'' и " Bring Back The Summer''. На оба сингла были выпущены долгожданные клипы, которые стали первыми после длительного, почти 7- летнего застоя.

В 2015 году сингл ''The Moment I Found You'' получает второе рождение и попадает в ротацию ведущей радиостанции России — Радио Рекорд, достигнув пиковой 8 позиции в сводном чарте.

2016 год группа начинает с успешного релиза EP ''Something About You'' и попадания в сводный чарт Америки — Billboard Club Chart. Успех сингла среди клубной индустрии Америки позволяет продержаться синглу почти 3 месяца в TOP 20 и достичь пиковой 5 позиции!

В конце 2016 года был записан сингл "Without Breaking", при участии Российских музыкантов A-Mase & Mr.Dj Monj, который попал в начале 2017 года в топ4 Spotify Dance Chart Швеции, а на высокиe позиции в скандинавских странах.

Альбомы

Синглы

Бонус-треки для японских изданий 
 Wanna Be With Me: One Of Us, Wonder Where You Are (Da Rob’n’Raz Remix Radio Gizzm)
 Da Sound: WO Ai Ni, Fascination, One In A Million, Let Me Love You (Hex Hector remix), Let Me Love You (Axwell), Let Me Love You (Club Edit)
 Last Goodbye: Dreams

Примечания

Ссылки 
 сайт
 Сообщество в Фейсбуке

Музыкальные коллективы Швеции